Wollsdorf ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Wollsdorf (Großweitzschen), Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, Deutschland

 Wollsdorf (Gemeinde Kumberg), Dorf in der Marktgemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Wollsdorf (Gemeinde Sankt Ruprecht an der Raab), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Wolsdorf, Wölsdorf
 Wohlsdorf